Пизье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пизье, Жиль (род. 1950) — французский математик.
 Пизье, Мари-Франс (1944—2011) — французская актриса театра и кино, режиссёр и сценарист.
 См. также 
 Пизьё — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.